Дра́жан Е́ркович (; 6 августа 1936 — 9 декабря 2008) — хорватский футболист, нападающий, игравший за сборную Югославии. С 1990 по 1992 год возглавлял национальную сборную Хорватии.

Биография 
На клубном уровне выступал за загребское «Динамо» с 1954 по 1965 год, а также провёл один сезон в бельгийском «Гантуазе» с 1965 по 1966 год. Серьёзные травмы заставили его уйти из спорта на пике карьеры. С «Динамо» он выиграл чемпионат Югославии в 1958 году, кубок страны в 1960 и 1965 годах. В 315 играх за «Динамо» он забил 300 голов.

За сборную Югославии Еркович играл с 1960 по 1964 год. В 21 игре он забил 11 мячей. Участвовал на чемпионате Европы 1960 и чемпионате мира 1962 (также находился в составе сборной на ЧМ-58, но не сыграл ни одной игры).

На Евро-60 он забил 2 мяча в полуфинальном матча против Франции (Югославия выиграла 5:4). В финале югославы проиграли СССР (1:2) и закончили турнир на втором месте.

На ЧМ-1962 Еркович забил четыре мяча и стал, вместе с ещё пятью футболистами, лучшим бомбардиром первенства. Югославия на том чемпионате заняла четвёртое место. В четвертьфинале выиграв у ФРГ 1:0, в полуфинале уступила Чехословакии 1:3. В матче за 3 место югославы проиграли хозяевам турнира — чилийцам.

Еркович был первым тренером сборной Хорватии с 1990 по 1992 год.

Достижения 
 Рекордсмен сборной Югославии по количеству голов на чемпионатах мира: 4 гола
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 1960 (2 гола)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Гент»
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Цибалия»
Тренеры ФК «Загреб»
Тренеры сборной Югославии по футболу
Тренеры сборной Хорватии по футболу